Franciaország
Serrières, település Ardèche megyében
Serrières, település Saône-et-Loire megyében